Автомобільна промисловість Ірану — галузь економіки Ірану.

Автомобільна промисловість Ірану є другою найбільш активною промисловістю в країні, після нафтової і газової, що становить 10 % від ВВП Ірану, а також 4 % робочої сили (700,000 осіб).

Іранські виробники в даний час випускають шість різних типів транспортних засобів, включаючи легкові автомобілі, повнопривідні, вантажні автомобілі, автобуси, мікроавтобуси та пікапи. У секторі безпосередньо працює близько 500 000 осіб (приблизно 2,3% робочої сили) та у суміжних галузях. Близько 75% місцевої продукції є легковими автомобілями, а пікапи є наступною найбільшою категорією, нараховуючи близько 15%.

Історичний розвиток 

У 1960-х роках, через брак технічних ноу-хау і неспроможність виробляти свої власні автомобілі, Іран запросив західні фірми, щоб розпочати власну автомобільну промисловість. З того часу Іран розвинув свою власну промисловість, де він може розробляти і складати автомобілі самостійно, в тому числі на новому автозаводі в місті Кашан. Середня маржа операційного прибутку з п'яти основних іранських автовиробників знизилась на 1%, з 13% до 12% в 2011 році.

7 фаз розвитку автомобільної промисловості Ірану:

Розмір ринку 

Іран розпочав значну автомобільну промисловість з річним виробництвом до 200 тисяч одиниць в часи шахського режиму. Але після ісламської революції 1979 року виробництво різко скоротилося. З початку 2000-х років, виробництво автомобілів в Ірані зросло в геометричній прогресії. Виробництво автомобілів Ірану подолало позначку в 1 млн в 2007—2008 роках. Сьогодні Іран є 18-им за величиною автовиробником в світі та одним з найбільших в Азії, з річним обсягом виробництва у понад 1,6 млн. У 2009 році Іран посідає п'яте місце у зростанні виробництва автомобілів стоячи поряд з Китаєм, Тайванем, Румунією та Індією. Згідно зі статистичними даними OICA, виробництво різко скоротилося до менш ніж 750,000 автомобілів і вантажних автомобілів в 2013 році.

Iran Khodro та Saipa разом випускають понад 94% іранських автомобілів, причому в обох випадках у держави є своя частка власності. Решта 6% є продукцією компаній Bahman Group, Pars Khodro і Morattab Khodro. Ці підприємства складають з машинокомплектів автомобілі Mazda, Nissan і SsangYong. Цікаво, що переважна більшість (близько 75%) автомобілів іранського виробництва відносяться до легковиків, а приблизно 15% з випущених машин складають пікапи.

Прямі іноземні інвестиції 
В наш час в Ірані присутньо понад 25 автовиробників. Ці автомобільні виробники створили спільні підприємства з деякими відомими міжнародними виробниками, такими як Peugeot, Citroen, Renault (Франція), Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz (Німеччина), Nissan, Toyota (Японія), Proton (Малайзія), Chery (Китай), Kia Motors, Hyundai та Daewoo (Південна Корея), які з'явилися з 1991 року.

Іранські автомобільні компанії 
 
 

Діючі:
 Azar Motor Industrial CO
Bahman Group
Defense Industries Organization
Diar
Fath Vehicle Industries
 IKCO (Iran Khodro Industial Group)
 Iran Khodro Diesel 
 Kerman Khodro
 Khodro Kaveer
 Modiran Vehicle Manufacturing Company
 Morattab
Rakhsh Khodro Diesel
 SAIPA (SAIPA Automotive Manufactuing Group)
 Pars Khodro
 Saipa Diesel
Zagross Khodro
Zamyad

Недіючі:
 Kish Khodro 
 Reyan
 Shahab Khodro

Обсяг виробництва за роками

Примітки

Посилання 
 Чотириколісна Персія: історія автомобільної промисловості Ірана 

Автомобільна промисловість за країнами
Промисловість Ірану